Александр Иванович Первий (28 октября 1960, г. Белозёрское, Донецкая область, Украинская ССР — 25 сентября 1985, г. Донецк, Украинская ССР) — советский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.

Спортивная карьера 

В 1980—1982 установил 4 мировых рекорда.

Умер в Донецке в возрасте 24 лет от сердечного приступа.

Ссылки 
 
 Статистика на сайте истории олимпийской тяжёлой атлетики

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Обладатели Кубка СССР по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты СССР